Sturgis steht für:

 Sturgis (Schiff), schwimmendes Kernkraftwerk
 Sturgis Motorcycle Rally

Sturgis ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Sturgis (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Sturgis (Kentucky), im Union County
 Sturgis (Michigan), im St. Joseph County
 Sturgis (Mississippi), im Oktibbeha County
 Sturgis (Oklahoma), im Cimarron County
 Sturgis (South Dakota), im Meade County

Sturgis ist der Familienname folgender Personen: 
 Frank Sturgis (1924–1993), US-amerikanischer Einbrecher
 Guy H. Sturgis (1877–1951), US-amerikanischer Richter und Politiker
 Howard O. Sturgis (1855–1920), britischer Schriftsteller
 Joey Sturgis (* 1985), US-amerikanischer Musikproduzent
 Russell Sturgis (1836–1909), US-amerikanischer Architekt und Kunstkritiker 

Siehe auch:
 Sturges
 Sturgiss